Kompanie łączności noszące numer 18:

 18 Kompania Telefoniczno-Budowlana (1939)
 18 Kompania Telefoniczno-Kablowa (1939)
 18 Samodzielna Kompania Łączności 12 DP (1944)
 18 Kompania Łączności 2 DP (1946-1949)